Э́ггерт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эггерт, Агне (Висоцкайте; род. 1982) — литовская легкоатлетка.
 Эггерт, Андерс (род. 1982) — датский гандболист, левый крайний немецкого клуба «Фленсбург-Хандевитт» и сборной Дании.
 Эггерт, Вальтер (1940—2017) — немецкий саночник, участник Олимпийских игр 1964 года.
 
 Эггерт, Марта (1912—2013) — венгерская певица оперетты и киноактриса.
 Эггерт, Николь (род. 1972) — американская актриса.
 Эггерт, Тони (род. 1988) — немецкий саночник, чемпион мира в мужском парном разряде.

См. также